Le xian de Qi est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine ;
 Le xian de Qi est une subdivision administrative dépendant de la ville de Kaifeng dans la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Qi est une subdivision administrative dépendant de la ville de Hebi dans la province du Henan en Chine ;

Homonymie de toponyme